HMS Ocean (1998), een amfibisch transportschip
 Lijn 12 (metro van Barcelona)